Bei der Sommer-Universiade 2017 in Taipeh wurden in der National Taipei Nangang Exhibition Center zwölf Wettbewerbe im Fechten ausgetragen.

Es fanden sechs Einzelwettbewerbe (Degen, Florett und Säbel jeweils für Frauen und Männer) sowie sechs Mannschaftswettbewerbe statt.

Wettbewerbe und Zeitplan

Ergebnisse Männer

Florett Einzel 

Finale: 22. August 2017

Degen Einzel 

Finale: 21. August 2017

Säbel Einzel 

Finale: 20. August 2017

Florett Mannschaft 

Finale: 25. August

Degen Mannschaft 

Finale: 24. August

Säbel Mannschaft 

Finale: 23. August

Ergebnisse Damen

Degen Einzel 

Finale: 20. August 2017

Säbel Einzel 

Finale: 22. August 2017

Florett Einzel 

Finale: 21. August 2017

Florett Mannschaft 

Finale: 24. August

Degen Mannschaft 

Finale: 23. August

Säbel Mannschaft 

Finale: 25. August

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Fechtergebnisse

Fechten
2017
Fechtwettbewerb
Fechten (Taiwan)